Adrian Mannarino era il detentore del titolo dell'ultima edizione disputata nel 2019, ma è stato eliminato in semifinale da Daniil Medvedev.

In finale Tim van Rijthoven ha sconfitto Daniil Medvedev con il punteggio di 6-4, 6-1, conquistando il primo titolo in carriera.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Daniil Medvedev (finale)
  Félix Auger-Aliassime (semifinale)
  Taylor Fritz (secondo turno)
  Alex de Minaur (secondo turno)

  Karen Chačanov (quarti di finale) 
  Botic van de Zandschulp (primo turno) 
  Tommy Paul (primo turno) 
  Jenson Brooksby (secondo turno)

Wildcard 

  Jesper de Jong (primo turno)
  Robin Haase (primo turno)

  Tim van Rijthoven (campione)

Qualificati 

  Sam Querrey (secondo turno)
  Matthew Ebden (primo turno)

  Andreas Seppi (primo turno) 
  Gilles Simon (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Libéma Open 2022